De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1978 werden op 4 en 5 februari 1978 gereden op een tijdelijke ijsbaan aangelegd in het Olympisch Stadion te Montreal (Canada).

De Amerikanen Beth Heiden en Eric Heiden (zus en broer) werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

 1978
Langebaanschaatsen in 1978
Schaatsen in Canada
Sportevenement in Montreal
Schaatsen